Black Scorpion ist

 ein Alternativname des Wrestlers Ric Flair
 ein Alternativname des nigerianischen Generals Benjamin Adekunle

 Black Scorpion (1988), US-amerikanischer Actionfilm mit Cliff De Young
 Black Scorpion (1995), US-amerikanischer Actionfilm mit Joan Severance

 Black Scorpion (Serie), US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2001

 The Black Scorpion, US-amerikanisch-mexikanischer Tierhorror-Film aus dem Jahr 1957